American way – termine che fa riferimento all'ethos nazionalista proprio degli Stati Uniti d'America
 American Way – rivista statunitense
 American Way – opera teatrale di Jeremy Gable del 2004

Pagine correlate 
 The American Way